Фродо може да се отнася за:

 Фродо Бегинс, герой от романа Властелинът на пръстените
 Фродо (емулатор), емулатор за Commodore 64